Baiyin (em chinês 白银) é uma cidade da República Popular da China, localizada na província de Gansu.

Demografia 

A população da cidade foi estimada em 193755 habitantes em 2007.

Ligações externas

 Página governamental 

 Mapa da cidade Baiyin 

Cidades de Gansu